1961 : L'ironie du sort, roman de Paul Guimard
 1924 : L'Ironie du sort, film de Georges Monca et Maurice Kéroul ; 
 1974 : L'Ironie du sort, film d’Édouard Molinaro d’après le roman homonyme de Paul Guimard ;
 1975 : L'Ironie du sort, film d’Eldar Ryazanov ;
 1989 : L'Ironie du sort est le titre d'une chanson et d’un album de Lounès Matoub.